ios, IOS eller iOS har flere betydninger:
 Ios (ø) - græsk ø.
 iOS (Apple) - styresystem fra Apple anvendt i iPhone, iPod Touch og Apple TV.
 Cisco IOS - styresystem fra Cisco Systems anvendt (1992) i en stor del af deres routere og switche. Apple har købt navnet på licens fra Cisco til deres iOS.
 IOS - styresystem andvendt i Nintendo Wii.